Název Žižkova hrušeň nese několik významných a památných stromů, které jsou historicky nebo podle pověsti spjaty s husitským vojevůdcem Janem Žižkou:

 Žižkova hrušeň (Otěvěk) – okres České Budějovice (část obce Trhové Sviny)
 Žižkova hrušeň (Rabí) – okres Klatovy